KKO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaikohe (Nuova Zelanda)